The Way of All Fish – cortometraggio del 1927 prodotto dalla J.R. Bray Studios
The Way of All Fish – cortometraggio del 1931 diretto da Mark Sandrich